Xeronísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Peristera (ö), ö iThessalien, 
 Vrachonisída Xeronísi, ö i Östra Makedonien och Thrakien, 

Robotskapade Greklandförgreningar